Desa Jatikalang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jatikalang (administrativ by i Indonesien, lat -7,39, long 112,63), Jawa Timur, 
 Desa Jatikalang (administrativ by i Indonesien, lat -7,47, long 112,61), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar